Алексей Малов:
 Малов, Алексей Васильевич (1841—1901) — русский архитектор.
 Малов, Алексей Иванович (1787—1855) — протоиерей, настоятель Исаакиевского собора.